Pristomerus afrikaner () — вид мелких наездников-ихневмонид (Ichneumonidae) рода Pristomerus из подсемейства Cremastinae. Африка: ЮАР.

Описание 
Мелкие наездники со стройным телом, брюшко сжато с боков, длина тела около 10 мм, длина усика около 6 мм, длина переднего крыла около 6 мм. Усики с 33-38 члениками жгутика. Основная окраска тела жёлтовато-коричневая (ноги жёлтые, брюшко темнее). Формула щупиков 5:4 (5 нижнечелюстных и 4 нижнегубных члеников).
Наличник отделён от лица канавкой. В нижней части задних бёдер есть зубец. Близ основания 2-го тергита брюшка развиты тиридии. Паразиты скрытоживущих гусениц мелких бабочек (Lepidoptera).
Вид был впервые описан выделен в 2015 году южноафриканскими гименоптерологами Паскалем Руссе (Pascal Rousse; Natural History Department, Южноафриканский изико-музей, Кейптаун, ЮАР) и Симоном ван Ноортом (Simon van Noort; Department of Biological Sciences, Кейптаунский университет, Rondebosch, ЮАР).

Примечания

Литература 
 
  http://dx.doi.org/10.5852/ejt.2013.49

Ссылки 
 

Cremastinae
Животные, описанные в 2015 году
Насекомые Африки
Эндемики Южной Африки
Паразиты насекомых